Chris Coleman puede referirse a:

 Christopher "Chris" Coleman (n. 1970), exfutbolista británico y entrenador del Hebei China Fortune.
 Christopher "Chris" B. Coleman (n. 1961), político de Minnesota y alcalde de Saint Paul.
 Christopher "Chris" Coleman (n. 1977), convicto estadounidense.